Název Konice má více sídel:
 Konice, město v okrese Prostějov
 Konice (Mašťov), část obce Mašťov v okrese Chomutov
 Konice (Znojmo), část města Znojmo v okrese Znojmo

zahraniční obce
 Konice – starý název pruského města (německy Konitz), dnešní Chojnice, Polsko